Варзобский район () — район республиканского подчинения в Таджикистане. Районный центр — село Варзоб, находится в 25 км севернее города Душанбе.

География 
Варзобский район расположен в Гиссарской долине, прилегает к северной границе города Душанбе. На севере граничит с Айнинским районом Согдийской области, на западе — с Гиссарским районом, на юге — с районом Рудаки, на востоке — с Вахдатским районом.

Варзобский район с севера на юг пересекает река Варзоб ().

В Варзобском ущелье, входящим в состав Варзобского района, расположена курортная зона.

География

История 
Образован 27 октября 1939 года в составе Сталинабадской области Таджикской ССР.

26 ноября 1959 года район упразднён с передачей его территории в состав Сталинабадского района.

Постановлением Верховного Совета Таджикской ССР от 26 февраля 1991 года Варзобский район (с административным центром в посёлке Варзоб) образован вновь за счёт разукрупнения Ленинского района и территории города Душанбе.

Население 

Население по оценке на 1 января 2016 года составляет 74 800 человек, в том числе городское — в посёлке Такоб — 3,3 % или 2400 человек..

Административное деление 
Глава Варзобского района — Председатель Хукумата, назначается Президентом Республики Таджикистан. Глава правительства Варзобского района — Председатель Хукумата. Законодательный орган Варзобского района — Маджлис народных депутатов, избираются всенародно на 5 лет.

В состав Варзобского района входят 1 посёлок городского типа — Такоб — и 6 сельских общин ():

Примечания 

Районы республиканского подчинения Таджикистана